Сан-Диего может означать:

 Сан-Диего (залив) — залив.
  — река.
 Сан-Диего — город в штате Калифорния.
 Сан-Диего (округ) — округ в штате Калифорния.
 Сан-Диего (Техас) — город в штате Техас, административный центр округа Дувол.
 Сан-Диего (Сесар) — город и муниципалитет на северо-востоке Колумбии.
 Сан-Диего (аэропорт) — международный аэропорт в штате Калифорния.
 Сан-Диего (военно-морская база) — американская военно-морская база на западном побережье США.
 Сан-Диего Падрес — профессиональный бейсбольный клуб.
 Сан-Диего Чарджерс — до 2016 года название профессионального футбольного клуба Лос-Анджелес Чарджерс.
 San Diego — название броненосного крейсера типа «Пенсильвания»  в 1914—1918 гг.
  — лёгкий крейсер типа «Атланта».
  — транспорт снабжения типа «Марс».
  — десантный транспорт-док типа «Сан-Антонио».

См. также 
 Зоопарк Сан-Диего
 Сан-Диего-Ла-Меса-Точимильцинго
 Сан-Диего-де-ла-Унион